Эпсилон Змеи (ε Змеи, Epsilon Serpentis, ε Serpentis, сокращ. Eps Ser, ε Sgr) — одиночная Am-звезда в экваториальном созвездии Змеи, сама звезда принадлежит к астеризму «Голова змеи». Эпсилон Змеи имеет видимую звёздную величину +3.69, и, согласно шкале Бортля, видна невооружённым глазом даже на внутригородском небе (). Хотя звезда и имеет обозначение Эпсилон (5-я буква греческого алфавита), однако сама звезда — 6-я по яркости в созвездии.

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Hipparcos, известно, что звезда удалена примерно на  () от Земли. Звезда наблюдается севернее 86° ю. ш., то есть видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением приполярных областей Антарктиды. Лучшее время для наблюдения — май.

Эпсилон Змеи движется с несколько меньшей скоростью относительно Солнца, чем остальные звёзды: её радиальная гелиоцентрическая скорость , что на 10 % меньше скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда приближается к Солнцу. Зато по небосводу звезда движется со скоростью почти угловая секунда в год на северо-восток. Таким образом, Эпсилон Змеи, по-видимому, является посетителем из другой части Галактики.

Имя звезды 
Эпсилон Змеи (латинизированный вариант ) является обозначением Байера, данным им звезде в 1603 году. У звезды также есть обозначение, данное Флемстидом — 37 Змеи () и обозначение, данное Гулдом — 29 G Змеи ().

Эпсилон Змеи является членом арабского астеризма ан-Насак аль-Ямани (), что в переводе обозначает «Южная линия» в полном астеризме ан-Насакана, что в переводе обозначает «Две линии», наряду с Альфа Змеи (Уникалхай), Дельта Змеи, Дельта Змееносца (Yed Prior), Эпсилон Змееносца (Yed Posterior), Дзета Змееносца и Гамма Змееносца.

Согласно сокращённому каталогу звёзд «Технический меморандум 33-507», содержащему 537 названий звёзд, названия аль-Насак аль-Ямани или Насак Ямани были названиями для двух звёзд: Дельта Змеи как Насак Ямани I и Эпсилон Змеи как Насак Ямани II.

На тамильском языке звезда называется Nulla Pambu, что означает «Хорошая змея».

В  звезду относят к астеризму  (), что означает «Правая стена корпуса небесного рынка». Данный астеризм является частью более крупного астеризма «Небесный рынок» и образован одиннадцатью звездами, представляющими одиннадцать древних государств: Бета Геркулеса, Гамма Геркулеса, Каппа Геркулеса, Гамма Змеи, Бета Змеи, Альфа Змеи, Дельта Змеи, Эпсилон Змеи, Дельта Змееносца, Эпсилон Змееносца и Дзета Змееносца. Следовательно, само название Эпсилон Змеи на китайском языке , ( — «Восьмая звезда правой стены корпуса небесного рынка» — , которая представляет царство Ба (巴).

Свойства звезды 
Эпсилон Змеи — карлик спектрального класса kA2hA5mA7 V, что указывает на то, что водород в ядре звезды служит ядерным «топливом», то есть звезда находится на главной последовательности. Также это обозначение указывает, что спектр отображает кальциевую K-линию звезды A2, водородные линии звезды A5 и металлические линии звезды A7. Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный бело-жёлтый цвет звезды спектрального класса A и делает её источником ультрафиолетового излучения.

Масса звезды обычна для карлика и составляет . В связи с небольшим расстоянием до звезды её радиус может быть измерен напрямую, и первая такая попытка была сделана в 1922 году. Угловой размер звезды тогда был оценён в , а это значит, что на таком расстоянии её абсолютный радиус равен радиусу Солнца. Последующие измерения показали, что её радиус более чем в полтора раза больше радиуса Солнца и составляет . Также звезда светит гораздо ярче нашего Солнца, её светимость составляет . Для того, чтобы планета, аналогичная нашей Земле, получала примерно столько же энергии, сколько она получает от Солнца, её надо было бы поместить на расстоянии , то есть примерно туда, где в Солнечной системе находится Пояс астероидов. Причём с такого расстояния Эпсилон Змеи выглядел бы почти на 46 % меньше нашего Солнца, каким мы его видим с Земли — 0,27° (угловой диаметр нашего Солнца — 0,5°).

Возраст системы Эпсилона Змеи — около . Звезда имеет поверхностную гравитацию  или , то есть несколько меньше, чем на Солнце (), что, по-видимому, может объясняться большой поверхностью звезды. Скорость вращения равна , что даёт период вращения звезды порядка 2,8 дня. Сама звезда была проверена на наличие магнитного поля, но обнаруженный уровень не был статистически значимым. У Эпсилона Змеи обнаружен избыток инфракрасного излучения на длине волны —, что позволяет предположить, что звезду окружает околозвёздный диск из пыли с температурой , который может вращаться на расстоянии примерно  от звезды.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от звезды Эпсилон Змеи (включены только: самая близкая звезда, самые яркие (<6,5m) и примечательные звёзды). Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов (эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд):

Рядом со звездой, на расстоянии 20 световых лет, есть ещё порядка 15 красных, оранжевых карликов и жёлтых карликов спектрального класса G, K и M, а также 3 белых карлика, которые в список не попали.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Изображение Эпсилон Змеи

Околозвёздные диски
Белые звёзды главной последовательности